Apache Struts — фреймворк с открытым исходным кодом для создания Java EE веб-приложений. Основывается на Java Servlet API и расширяет его, в архитектурном плане реализует (или дает возможность реализовать) паттерн MVC. Фреймворк создан Крейгом МакКланаханом и передан Apache Foundation в мае 2000 года. Сначала находился в составе Apache Jakarta Project и был известен как Jakarta Struts. С 2005 года является проектом Apache верхнего уровня.

Предназначение Apache Struts и его структура 
Struts был создан для того, чтобы чётко разделить модель (бизнес-логику), представление (HTML-страницы) и контроллер (отвечающий за передачу данных от модели к представлению и обратно). Struts предоставляет стандартный контроллер — сервлет под именем ActionServlet и различные средства для создания страниц представления. Разработчик веб-приложения отвечает за написание кода модели и создание конфигурационного файла struts-config.xml, который связывает воедино модель, представление и контроллер.

Запросы от клиента передаются контроллеру в виде «Actions» (действий), определённых в конфигурационном файле. Когда контроллер получает такой запрос, он передаёт его соответствующему Action классу. Последний взаимодействует с кодом Модели и возвращает контроллеру «ActionForward», строку, определяющую страницу для отправления клиенту. Информация передаётся между моделью и представлением в виде особых JavaBeans. Богатая библиотека тегов позволяет получать данные из бинов и записывать их без Java-кода.

Struts также поддерживает i18n (интернационализацию), облегчает валидацию данных полученных из веб-формы и предоставляет механизм создания шаблонов под названием «Tiles», который, кроме всего прочего, позволяет наследовать веб-страницы.

См. также 
 Model-view-controller
 Jakarta
 Java EE
 Google Web Toolkit
 JavaServer Faces
 Stripes
 Velocity
 Spring Framework

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта 
  Документация на русском языке

Java Enterprise Edition
Веб-фреймворки на Java
Свободные библиотеки программ
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение с лицензией Apache Software License